Ausztria
 Lajtasomorja (ném. Sommerein), település Alsó-Ausztriában
 Magyarország
 Jánossomorja, város Győr-Moson-Sopron megyében
 Pusztasomorja, Jánossomorjába beolvadt egykori község Győr-Moson-Sopron megyében
 Szlovákia
 Somorja (szlk. Šamorín), város a Nagyszombati kerület Dunaszerdahelyi járásában